Japanische Fußballnationalmannschaft steht für:

 Japanische Fußballnationalmannschaft, die Nationalmannschaft der Männer
 Japanische Fußballnationalmannschaft der Frauen, die Nationalmannschaft der Frauen
 Japanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Männer), die Nationalmannschaft der U-20-Männer
 Japanische Fußballnationalmannschaft (U-20-Frauen), die Nationalmannschaft der U-20-Frauen
 Japanische Fußballnationalmannschaft (U-23-Männer), die Nationalmannschaft der U-23-Männer